Steingrubenkogel ist der Name folgender Berge:
 Steingrubenkogel (Venedigergruppe) (), ein Berg in der Venedigergruppe
 Steingrubenkogel (Kalkkögel) (), ein Gipfel der Kalkkögel bei Innsbruck